Il singolare maschile  del torneo di tennis Wellington Classic 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Emilio Sánchez che ha battuto in finale Richey Reneberg 6-7, 6-4, 4-6, 6-4, 6-1

Teste di serie 

 Emilio Sánchez (campione)
 Andrej Česnokov (quarti di finale)
 Magnus Gustafsson (primo turno)
 Kelly Evernden (primo turno)

 Paolo Canè (semifinali)
 Javier Sánchez (primo turno)
 Paul Chamberlin (secondo turno)
 Richey Reneberg (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Wellington Classic 1990